

Geografia 
 Adana – città della Turchia capoluogo della provincia omonima 
 Provincia di Adana – provincia della Turchia

Persone 
 Teofilo di Adana – arcidiacono cilicio, vissuto nel VI secolo

Altro 
 Adana Demirspor Kulübü – società calcistica con sede ad Adana, in Turchia
 Aeroporto di Adana – aeroporto civile turco
 Massacro di Adana – massacro contro le popolazioni armene della Cilicia
 Metropolitana di Adana – metropolitana della città di Adana
 Ponte in pietra di Adana – ponte costruito durante il regno di Adriano nel II secolo
 Vilayet di Adana – wilaya dell'Impero ottomano